Siang-šan může být:

 Siang-šan (An-chuej) – městský obvod v provincii An-chuej
 Siang-šan (Kuang-si) – městský obvod v autonomní oblasti Kuang-si
 Siang-šan (Če-ťiang) – okres v provincii Če-ťiang
 Siang-šan (Sin-ču) – okres města Sin-ču

 Siang-šan – dřívější název Čung-šanu, městské prefektury v provincii Kuang-tung